Patrick Moore – astronomo britannico
Patrick Moore – attivista e uno dei primi membri di Greenpeace
Patrick Moore – pattinatore di short track statunitense
Patrick Moore – tuffatore statunitense
Patrick Moore, detto Paddy – calciatore e allenatore di calcio irlandese

Pat Moore – attore bambino (1912-2004)
Pat Moore – effetti speciali